Эрмело:

 Эрмело — община и город в провинции Гелдерланд в восточных Нидерландах.
 Эрмело — административный центр местного муниципалитета Мсукалигва в районе Герт Сибанде провинции Мпумаланга (ЮАР).